Сонная артерия может означать:
 Общая сонная артерия
 Внутренняя сонная артерия
 Наружная сонная артерия